Molekulska formula -{C12H12N2O}- se može odnositi na:

 4,4'-Oksidianilin
 Harmalol